Дружинина — женская форма русской фамилии .

 Фамилия 
 Дружинина, Александра Леонтьевна (Овчинникова; 1941—2010) — советский и российский спортсмен, тренер (русские шашки), спортивный функционер.
 
 Дружинина, Людмила Гавриловна (1918—1996) — советская детская писательница и поэтесса.
 Дружинина, Наталья Петровна (род. 1955) — советская и российская актриса.
 Дружинина, Нина Павловна (более известна под фамилией Анненкова-Бернар; 1864—1933) — русская актриса и писательница.
 Дружинина, Светлана Сергеевна (род. 1935) — советская и российская актриса, режиссёр, сценарист. Топоним 
 Дружинина — деревня, Шатровский район, Курганская область, Россия.
 Дружинина Зосимо-Савватиевская пустынь — пустынь, основанная во времена Ивана Грозного на правом берегу реки Кокшеньги в трёх вёрстах от деревни Проневской (Нижней).

 См. также